Saguirou ist der Familienname folgender Personen:

 Badamassi Saguirou (* 2000), nigrischer Hürdenläufer
 Malam Saguirou (* 1979), nigrischer Filmregisseur und Filmproduzent